Открытый чемпионат Эшторила 2012 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 28 апреля по 6 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Хуан Мартин дель Потро
 в женском одиночном разряде —  Анабель Медина Гарригес
 в мужском парном разряде —  Эрик Буторак и  Жан-Жюльен Ройер
 в женском парном разряде —  Алиса Клейбанова и  Галина Воскобоева

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Хуан Мартин дель Потро (№ 10 в мире на тот момент). Аргентинец удачно вписал португальский турнир в свой график набора игровой формы в том сезоне и лишь раз за четыре матча доигравшись до тай-брейка уверенно защитил свой прошлогодний титул. На пути к общей победе он встретил наибольшее сопротивление в полуфинале, где переиграл третью ракетку турнира: Станисласа Вавринку. Шесть из восьми мест в четвертьфиналах турнира досталось сеянным игрокам, а ещё два взли победитель квалификации Даниэль Муньос-де ла Нава и надежда организаторов турнира Жуан Соуза, в прямой борьбе лишивших турнир его пятой и восьмой ракеток.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса, а в финале сошлась первая и четвёртая команда посева: формально более сильная команда Айсам-уль-Хак Куреши / Жан-Жюльен Ройер не без труда переиграла Юлиана Ноула и Давида Марреро в концовках обоих сетов. Нидерландец выиграл турнир второй год подряд, несмотря на смену партнёра.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 18 в мире на тот момент); итальянка уверенно прошла первые матчи, но в полуфинале не смогла справиться с Кайей Канепи, затем выигравшей и сам турнир. В финале эстонка переиграла Карлу Суарес Наварро, переломив ход решающего матча на тай-брейке второго сета. Испанка уступила свой третий финал в трёх попытках, но впервые добралась до титульного матча на турнирах ассоциации вне Марбельи.

Парный приз у женщин достался несеянной команде Чжуан Цзяжун / Чжан Шуай, добравшийся до финала по благоприятной сетке, а в решающем матче переигравший третью команду посева: Ярославу Шведову и Галину Воскобоеву.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Хуан Мартин дель Потро обыграл  Ришара Гаске со счётом 6-4, 6-2.
 дель Потро выигрывает 2-й титул в сезоне и 11-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Гаске уступает 1-й финал в сезоне и 9-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= П.Соуза
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=2
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Р.Машаду
|RD1-score04-1=63
|RD1-score04-2=6|RD1-score04-3=6|RD1-seed05=SE
|RD1-team05= А.Балаж
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Б.Рейнольдс
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= М.Эбден
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= А.Монтаньес
|RD1-score08-1=6|RD1-score08-2=6|RD1-score08-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= И.Наварро
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=65
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= И.Андреев
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=3
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= И.Сервантес
|RD1-score14-1=6|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=6|RD1-seed15=
|RD1-team15= С.Болелли
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16= Р.Хасе
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Х. М. дель Потро
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Р.Машаду
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б.Рейнольдс
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= А.Монтаньес
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С.Вавринка
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= И.Наварро
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= И.Сервантес
| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Р.Хасе
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Х. М. дель Потро
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= А.Монтаньес
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С.Вавринка
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Р.Хасе
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Х. М. дель Потро
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= С.Вавринка
| RD4-score02-1=62
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Кайя Канепи обыграла  Карлу Суарес Наварро со счётом 3-6, 7-6(6), 6-4.
 Канепи выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Суарес Наварро уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Чжуан Цзяжун /  Чжан Шуай обыграли  Ярославу Шведову /  Галину Воскобоеву со счётом 4-6, 6-1, [11-9].
 Чжуан выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжан выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

{{ Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=Alt
| RD1-team01= Э.Кабеса  Б.Луш
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р.Копс  А.Спирс
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К.Барруа  Я.Вёр
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Панова  Х.Уотсон
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Я.Гайдошова  А.Главачкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[11]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С.Форетц  К.Янс
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[9]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ц.Чжуан  Ш.Чжан
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= М.Моура  Ж.Вале
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Е.Иванова  М.Ж.Кёлер
| RD1-score09-1=67
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=[4]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Н.Братчикова  Д.Юрак
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Е.Камерин  К.Кнапп
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Я.Шведова  Г.Воскобоева
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  А.Медина
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=[9]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л.Ли  М.Мултон
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[11]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Э.Данилиду  А.Клепач
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=[5]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С.Мирза  А.Родионова
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=[10]| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Р.Копс  А.Спирс
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А.Панова  Х.Уотсон
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Я.Гайдошова  А.Главачкова
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ц.Чжуан  Ш.Чжан
| RD2-score04-1=w
| RD2-score04-2=/
| RD2-score04-3=o

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Н.Братчикова  Д.Юрак
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Я.Шведова  Г.Воскобоева
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С.Мирза  А.Родионова
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= А.Панова  Х.Уотсон
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ц.Чжуан  Ш.Чжан
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2012 года
Май 2012 года
2012